Kovács Olivér (1981) vízilabdázó
Kovács Olivér (1989–) zeneszerző
Kovács Olivér (1990–) labdarúgó
Kovács Olivér (1992–) színész